High Bridge ist der Name folgender Brücken:

 High Bridge (Kentucky River), Eisenbahnbrücke in Kentucky
 High Bridge (New York City), Fußgängerbrücke (zuvor auch Aquädukt) in New York City
 High Bridge in Oxford, Vereinigtes Königreich, siehe Rainbow Bridge (Oxford)

im NRHP gelistete Objekte
 High Bridge (Pennsylvania) über den West Branch Brandywine Creek, ID-Nr. 76001623
 High Bridge (Virginia) über den Appomattox River,  ID-Nr. 08000875

Siehe auch
 Highbridge